Torstensson est un patronyme suédois, dérivé du prénom Torsten, notamment porté par :
  (1958–), femme politique suédoise ;
 Conny Torstensson (1949–), footballeur suédois ;
  (1951–), compositeur suédois de musique classique ;
 Lennart Torstenson (1603–1651), homme de guerre suédois ;
 Linnea Torstenson, (1983–), handballeuse suédoise.